Сантиоана има више значења:

 Сантиоана (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Сантиоана (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији